Pender kan syfta på:

 John Pender, skotsk politiker
 Mel Pender, amerikansk friidrottare
 Paul Pender, amerikansk proffsboxare

Geografi
 Pender, Nebraska –  administrativ huvudort i Thurston County i Nebraska

Se även 
 Pender County